Rathke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Janus Dissing Rathke
 Jens Rathke
 Martin Rathke

Se även 
 Radloff

Lågtyska efternamn
Ryska släkter